Серге́й Васи́льевич Козло́в (10 апреля 1923, село Трескино, Пензенская губерния — 12 ноября 2000) — партийный и профсоюзный деятель.

Биография 
Родился 10 апреля 1923 года в селе Трескино (ныне — Колышлейского района Пензенской области).

В 1941—1942 годы служил в РККА; участник Великой Отечественной войны. В 1947 году вступил в ВКП(б).

В 1948 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева; работал младшим научным сотрудником селекционной станции, опытного поля (Фрунзе, Владимирская область).

С 1951 года — на партийной работе: инструктор Владимирского обкома ВКП(б), второй, затем — первый секретарь райкома партии, заведующий отделом Владимирского обкома. С 1956 года — секретарь, с 1960 — второй секретарь Владимирского обкома КПСС (с января 1963 — сельского обкома).

С декабря 1964 — в аппарате ЦК КПСС: инспектор, заведующий сектором отдела. С 22 мая 1968 по 20 апреля 1977 года — второй секретарь ЦК КП Азербайджана.

С 25 марта 1977 по 4 апреля 1986 года — секретарь ВЦСПС. В апреле 1986 года вышел на пенсию.

Был избран:
 депутатом (от Азербайджанской ССР) Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го (1970—1974) и 9-го (1974—1979) созывов,
 депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го (от Владимирской области, 1963—1967) и 10-го (1980—1984) созывов;
 кандидатом в члены ЦК КПСС (9.4.1971 — 25.2.1986).

Умер 12 ноября 2000 года. Похоронен на кладбище «Ракитки».

Примечания

Источники 
 ОЛ
 
 
 Биография

Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Владимирского обкома КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Азербайджана
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Секретари ВЦСПС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Азербайджанской ССР
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные на кладбище «Ракитки»